Niemcy:
 Geisfeld – dzielnica gminy Strullendorf w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bamberg
 Geisfeld – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Trier-Saarburg